Plaats in Indonesië
 Walahar (Gempol), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
 Walahar (Klari), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java